Cappella kan syfta på:

 Capella – en stjärna
 Capella (kyrka) – en kyrkolokal i Sjundeå i Finland
 M/S Capella – ett k-märkt svenskt fartyg
 M/S Capella (färja) – en av Trafikverket Färjerederiets färjor
 HMS Capella (T123) – en torpedbåt i svenska flottan

Personer
 Galeazzo Flavio Capella (1487–1537), italiensk skriftställare och statsman
 Martianus Capella (400-talet), romersk grammatiker

Geografi

Brasilien 

 Capela (ort i Brasilien, Sergipe, Capela, lat -10,50, long -37,05),

Spanien 

 Capella (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Capella (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca,

Se även
Cappella (olika betydelser)
Kapella